Hylopanchax är ett släkte av fiskar. Hylopanchax ingår i familjen Poeciliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Hylopanchax